

Mediaconglomeraat 
 The Walt Disney Company, het hoofdbedrijf dat de onderstaande elementen bevat

Walt Disney Studios 
 Walt Disney Studios
 Walt Disney Studio Entertainment (informeel Walt Disney Studios), beheert de muzieklabels, de filmmaatschappijen, de theaterdivisie en de distributiekanalen
 Walt Disney Studios (Burbank), internationaal hoofdkantoor en de hoofdproductiestudio
 Walt Disney Studios Park, themapark in Disneyland Paris
 Disney's Hollywood Studios (voorheen Disney-MGM Studios), themapark in het Walt Disney World Resort
 Walt Disney Pictures, filmmaatschappij
 Walt Disney Animation Studios
 Walt Disney Theatrical Productions
 Walt Disney Records, muzieklabel

Walt Disney Parks and Resorts 

 Disneyland Resort, Anaheim, Californië, VS
 Walt Disney World Resort, Orlando, Florida, VS
 Disneyland Paris
 Tokyo Disney Resort
 Hong Kong Disneyland
 Disney Cruise Line

Walt Disney Media Networks 
 ABC, waaronder ook ABC Television Studio en acht lokale stations
 ESPN (80%)
 A&E groep, waaronder History Channel valt (50%)
 Disney Channel, televisiezender
 Toon Disney, televisiezender
 Radio Disney, radiostation
 Disney Festival, tekenfilmserie
 Disney XD, televisiezender
 Disney Junior, televisiezender
 FX Networks
 National Geographic (73%)

Walt Disney Consumer Products 
 Disney Publishing Worldwide, uitgeverij
 Disney Store, winkelketen

Personen

Familie 
 Elias Disney, vader van Walt en Roy Oliver Disney
 Walt Disney, oprichter van het gelijknamige bedrijf
 Roy Oliver Disney, broer van Walt Disney
 Roy Edward Disney, zoon van Roy Oliver Disney en neef van Walt Disney

Andere personen 
 Disney's Nine Old Men

Overige 
 Disney (Oklahoma), plaats in de Verenigde Staten
 Walt Disney Concert Hall, concerthal in Los Angeles 
 Walt Disney (film), documentairefilm over het leven, werk en nalatenschap van Walt Disney